Leap the Dips ist der Name mehrerer Achterbahnen:

Leap the Dips (Cedar Point)
Leap the Dips (Forest Park)
Leap the Dips (Lakemont Park)
Leap the Dips (Mt. Clemens Park)
Leap the Dips (Ocean View Amusement Park)